Hedemora kan syfta på:

 Hedemora kyrka – en kyrkobyggnad i Hedemora, gemensam för lands och stadsförsamlingen
 Hedemora SK – sen ishockeyklubb från Hedemora
 Hedemora gammelgård – en hembygdsgård i Hedemora
 Hedemora Verkstäder – ett svenskt verkstadsföretag
 Hedemora kallbadhus – ett kallbadhus vid sjön Hönsans östra strand i Hedemora
 Hedemora järnvägsstation – en järnvägsstation i Hedemora
 Hedemorahöna – en hönsras
 Hedemoraäpple – en äppelsort med ursprung i Hedemora, Dalarnas län

Administrativa indelningar
 Hedemora kommun – en kommun i Dalarnas län
 Hedemora – en tätort Hedemora kommun
 Hedemora socken – en socken ligger i södra Dalarna
 Hedemora landskommun – en tidigare kommun i Kopparbergs län 1863–1966
 Hedemora stad – en kommun i Kopparbergs län 1446–1970
 Hedemora landsförsamling – en församling i Västerås stift ~1700–1961
 Hedemora församling – en församling i Västerås stift och Hedemora kommun –2010, innan 1961 Hedemora stadsförsamling
 Hedemora-Garpenbergs församling – en tidigare församling i Tuna kontrakt i Västerås stift 2010–2017
 Hedemora, Husby och Garpenbergs församling – en församling i Tuna kontrakt i Västerås stift 2018–
 Hedemora distrikt – ett distrikt i Hedemora kommun och Dalarnas län 2016–
 Hedemora tingsrätt – en tingsrätt 1971–2001
 Hedemora tingslag – en tingsrätt 1907–1971